Flatliners bezeichnet:

 Flatliners, in der Drogenszene die Bezeichnung von 4-Methylthioamphetamin
 Flatliners , Originaltitel des amerikanischen  Spielfilms Flatliners – Heute ist ein schöner Tag zum Sterben von Joel Schumacher aus dem Jahr 1990
 Flatliners (2017), amerikanischer Spielfilm von Niels Arden Oplev aus dem Jahr 2017
 The Flatliners, kanadische Punk-Rock-Band
 Flatliners GmbH, in Berlin ansässige Firma, die medizinische Ausstattungen für Filmaufnahmen bereitstellt
 Flatliner, Leerrohrbündel zur Aufnahme von Glasfaserkabeln